Аби-Зимра (, Abi Zimra):

 Аби-Зимра, Авраам бен Меир (конец XV — начало XVI веков) — испано-еврейский поэт.
  (или Замиро, 1479—1589) — верховный раввин египетских евреев в XVI веке.

Примечания